Belūr kan syfta på följande platser:

Indien 

 Belūr (ort i Indien, Karnataka), Hassan, 
 Belūr (ort i Indien, Tamil Nadu), Salem, 

Robotskapade Indienförgreningar